W Polsce 
 Kwiatkowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. legnickim, w gminie Prochowice 
 Kwiatkowice – wieś w woj. lubuskim, w pow. gorzowskim, w gminie Bogdaniec 
 Kwiatkowice – wieś w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Wodzierady
 Kwiatkowice – gromada
 Kwiatkowice – część miasta Kraśnika w województwie lubelskim

Zobacz też 
 Kwiatkowice-Kolonia – wieś w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Wodzierady
 Kwiatkowice-Las – wieś w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Wodzierady

Linki zewnętrzne